"Un petec de cer" este o melodie interpretată de Mirabela Dauer și compusă de Temistocle Popa. A apărut pe coloana sonoră a filmului cu același titlu.

Cântece românești